In a Perfect World (Kodaline), album van Kodaline
 In a Perfect World... (Keri Hilson), album van Keri Hilson
 In a perfect world (Karmakanic), album van Karmakanic